Wielka Encyklopedia Rosyjska (, ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku.

Tomy 
Tomy i ich lata wydania.

Zobacz też 
 Wielka Encyklopedia Radziecka

Przypisy 

Encyklopedie
Nauka w Rosji